Le patronyme wallon Delpérée ou Delperée provient du toponyme perrée (du wallon pêréye: du lat. moyen petra(ta): sol pierreux, carrière), qui se situe à Libin et à Vottem ou Pairay à Jemeppe-sur-Meuse.

D'autres variantes sont Ferrée, Pérée, Perée, Perey, Perrey.  

Albert Delpérée (1912-1984), homme politique belge
Francis Delpérée (1942-), fils du précédent, professeur de droit constitutionnel et sénateur belge
Emile Delpérée (1850-1896), peintre belge.